Верховик — ветер на Байкале
 Верховик — деревня в Окуловском районе Новгородской области